Voici la liste des planètes mineures numérotées de 228001 à 229000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 228001 à 229000

228001-228100

228101-228200

228201-228300

228301-228400

228401-228500

228501-228600

228601-228700

228701-228800

228801-228900

228901-229000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000